Burrard kan syfta på:

 Burrard-halvön – en halvö i Kanada
 Burrard Inlet – en fjord i Kanada
 Burrard Inlet Indian Reserve 3 – ett reservat i Kanada

Personer
 Sir Harry Burrard-Neale (1765–1840), en engelsk amiral och politiker